Dans la mythologie grecque, Porphyrion est le chef des Géants, fils de Tartare (l'Enfer) et de Gaïa (la Terre). Il est conçu pour tuer Zeus, tout comme Typhon, le père des monstres. Mais ces deux ne concluent jamais d'alliance.

Porphyrion est l’un des meneurs lors de la Gigantomachie. Éros, pensant le tuer, lui tire une flèche dans le foie. La flèche transforme la rage du Géant en désir : il veut alors violer Héra, déchire sa robe, mais Zeus le foudroie. Mais il n’est que blessé : Héraclès l’achève d’une des flèches empoisonnée.

Mettant en relation son nom et celui du feu, le philologue Hans Treidler a proposé de voir en Porphyrion un autre Prométhée.

Source 
  (I, 6, 1-2).

Bibliographie 
  Hans Treidler, article Porphyrion, in Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, XXII, 1 (1953), p. 272-273.

Références 

Géant grec
Progéniture de Gaïa
Geste d'Héraclès